Большунов — фамилия; имеет женскую форму Большунова.
 Большунов, Александр Александрович (род. 1996) — российский лыжник.
 Большунов, Даниил Геннадьевич (род. 1997) — российский футболист.